El término portazgo puede corresponder a:

 Portazgo, impuesto medieval, similar a lo que actualmente se denomina peaje.
 Portazgo, barrio administrativo en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, España.
 Portazgo (Metro de Madrid), estación de la línea 1 del Metro de Madrid.
 Portazgo SD, club de fútbol del municipio de Culleredo en la provincia de La Coruña.